Aporé kan syfta på:

Brasilien 

 Aporé (kommun), Goiás, 
 Aporé (ort), Goiás,